Territorialverteidigung bezeichnet:
 Nationale Verteidigungsanstrengungen eines Landes in Abgrenzung zur Bündnisverteidigung und zum Zivilschutz, siehe Landesverteidigung
 Territorialverteidigung (Jugoslawien)
 Territorialverteidigung der Ukraine

Siehe auch:
 Armee zur Territorialverteidigung (Polen)
 Territorialheer (Bundesrepublik Deutschland)